El término Elysium puede hacer alusión a:

Mitología
los Campos Elíseos, concepción de la vida después de la muerte, en la Grecia antigua.

Cultura

Música 
 La banda Elysion, de metal gótico griego.
 El disco Elysium, del grupo Stratovarius.
 La pieza musical Elysium, del cuarteto de cuerdas australiano Bond.
 El disco Elysium, de Pet Shop Boys.

Cine 
Elysium, película de Neill Blomkamp, de 2013.

Lugares

En Marte 
 Elysium Mons, un volcán.
 Elysium Planitia, una llanura.
 Cuadrángulo de Elysium, una región registrada en un mapa del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
 Elysium, la segunda región volcánica más extensa de ese planeta.